Гордонвил има више значења:
 Гордонвил (Пенсилванија)
 Гордонвил (Алабама)
 Гордонвил (Мисури)